

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Virgil – città della Contea di Beadle, Dakota del Sud
 Virgil – villaggio della Contea di Kane, Illinois
 Virgil – città della Contea di Greenwood, Kansas
 Virgil – città della Contea di Cortland, New York

Altro 
 Virgil – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Virgilio
 Virgil – nome del personaggio interpretato dal wrestler Mike Jones in WWE durante gli anni ottanta/novanta
 Virgil – nome del figlio dell'ispettore Bloch, l'amico di Dylan Dog